Ярив — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ярив, Аарон (1920—1994) — израильский военный и государственный деятель.
 Ярив, Амнон (род. 1930) — израильский и американский профессор прикладной физики и электротехники в Калифорнийском технологическом институте,